El vocablo de pichiciego puede referirse a:

Dos especies de mamíferos de la subfamilia Chlamyphorinae (armadillos). Ambas especies habitan principalmente en la Argentina, aunque en diferentes zonas del país:
 
 El pichiciego menor o pichiciego pampeano, cuyo hábitat se encuentra en las provincias del centro-oeste de Argentina.
 El pichiciego mayor, pichiciego grande, o pichiciego chaqueño, de tamaño ligeramente superior, que habita en el norte de Argentina y Paraguay.

También puede referirse a:
 Los Pichiciegos, nombre de una novela escrita por el argentino Rodolfo Fogwill (1941-2010), sobre la guerra de las Malvinas, en que los hábitos cavadores de esos animales eran una metáfora a los soldados argentinos intentando sobrevivir en una vida casi subterránea.